Conspiracy - La cospirazione (Misconduct) – film del 2016 diretto da Shintaro Shimosawa
Misconduct – gruppo musicale svedese